Kleerup kan avse bland annat:

Andreas Kleerup, musiker
Jonas Kleerup, gallerist, driver Galleri Kleerup

Svenska efternamn